

Persone 
John Kenneth Galbraith, economista, funzionario e diplomatico canadese naturalizzato statunitense
James Kenneth Galbraith, economista statunitense, figlio di John Kenneth Galbraith
Declan Galbraith, musicista e cantante britannico
Patrick Galbraith, ex giocatore professionista statunitense di tennis

Astronomia 
4089 Galbraith, asteroide